Zorro is een fictieve held uit een groot aantal films, televisieseries en boeken.

Zorro kan ook verwijzen naar:
Boeken
Zorro (roman), een roman van Isabel Allende

Films
Zorro (1975), een Frans/Italiaanse film uit 1975 met Alain Delon

Televisie
Zorro (televisieserie uit 1957), een serie van Walt Disney
Zorro (televisieserie uit 1990), televisieserie die liep van 1990 tot 1993
Zorro (televisieserie uit 2009), een Filipijnse serie uit 2009
Zorro (tekenfilmserie), een Amerikaanse tekenfimserie uit 1997

Overig
Zorro (gebouw), een torenflat in Amsterdam Nieuw-West
Zorro (musical), een musical van The Gipsy Kings
Zorro (videospel), een videospel uit 1985